Фамилија Агилера има више значења:

 Фамилија Агилера, Групо Рио Колорадо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агилера, Кампос Нуевос Ехидо Сонора 2 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику